Adolphe Cochery, homme politique français (1819-1900)
 Georges Cochery, homme politique français (1855-1914)
 Bertrand Cochery, diplomate français (1959-)
 Cochery (entreprise), entreprise du groupe Vinci